Župnija Sela je lahko:

 Župnija Sela pri Kamniku, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Sela pri Šumberku, Škofija Novo mesto

Glej tudi 

 Župnija Sele pri Slovenj Gradcu, Nadškofija Maribor